Рогань может означать:

 Рогань (Большая Рогань) — посёлок городского типа, Харьковский район, Харьковская область, Украина.
 Малая Рогань — село, Харьковский район, Харьковская область.
 Красная Рогань либо Червоная Роганка — село, Харьковский район, Харьковская область.
 Рогань (Роганка) — река в Харьковской области.
 Рогань — местность (исторический район) Харькова.
 Рогань (аэропорт) - широко использовавшийся с 1930-х, во время ВОВ и до 1970-х военный аэропорт лётного училища имени С. Грицевца, ныне ликвидированный (находился в районе Рогань).
  Рогань (станция) Южной железной дороги в Рогани.
 Дендропарк «Рогань» - парк в Рогани.
 Пивзавод «Рогань» — пивзавод в Харькове (1989), принадлежит бельгийской фирме САН ИнБев.
 Рогань — пиво, выпускаемое заводом.
 Индустриальный парк «Рогань» — пилотный проект правительства Украины по созданию промышленного парка.
 БТР-80УМ «Рогань» — украинский вариант модернизации бронетранспортёра БТР-80.

См. также 
 Роганка
 Роган (значения)

Примечания 

Списки:Харьков